Algemeen:
 Vesting (verdedigingswerk), het middel om een stad, een kasteel of zelfs een land te verdedigen tegen vijandelijke invallen

Specifiek:

Nederland

Vestingwerken van Amsterdam, een reeks van vestingwerken van Amsterdam
 Vestingwerken van Bredevoort, een reeks van versterkingen van Bredevoort
 Vestingwerken van Coevorden, een reeks van versterkingen van Coevorden
Vestingwerken van Haarlem, een reeks van vestingwerken van Haarlem
 Vestingwerken van 's-Hertogenbosch, een reeks van versterkingen van 's-Hertogenbosch
 Vestingwerken van Klundert, een reeks van versterkingen van Klundert
 Vestingwerken van Maastricht, een reeks van versterkingen van Maastricht
Vestingwerken van Rhenen, een reeks van vestingwerken van Rhenen
Vestingwerken van Roermond, een reeks van vestingwerken van Roermond
 Vestingwerken van Sittard, een reeks van versterkingen van Sittard
 Vestingwerken van Sneek, een reeks van versterkingen van Sneek
 Vestingwerken van Steenbergen, een reeks van versterkingen van Steenbergen 
 Vestingwerken van Valkenburg, een reeks van versterkingen van Valkenburg
 Vestingwerken van Venlo, een reeks van versterkingen van Venlo
 Vestingwerken van Willemstad, een reeks van versterkingen van Willemstad

België

 Vestingwerken van Ieper, een reeks van versterkingen van Ieperen

Frankrijk
 Vestingwerken van Vauban,  een reeks van versterkingen van Vauban